Змагання з жіночої боротьби у ваговій категорії до 72 кг на Олімпійських іграх 2008 року відбулися 17 серпня в Палаці спорту Китайського сільськогосподарського університету.

У змаганнях взяли участь 16 спортсменок з 16 країн. Змагання складалися з турніру на вибування, у якому, у свою чергу, визначали володарок двох бронзових медалей. Дві фіналістки змагалися за золоту та срібну медалі. Борчині, які програли одній з двох фіналісток, переходили до втішного раунду, де змагалися за дві бронзові медалі.

Кожен поєдинок складався з трьох раундів тривалістю по дві хвилини. Борчиня, яка набирала більше балів у кожному раунді, була переможцем цих раундів; бій закінчувався, коли одна борчиня вигравала два раунди (і, отже, поєдинок).

Призерки

Змагання

Основний турнір

Втішний раунд за бронзові нагороди

Примітки

Посилання 
 Результати на офіційному сайті FILA
 Змагання з жіночої боротьби у важкій вазі на літніх Олімпійських іграх 2008 року на sport.references.com